(7315) Kolbe – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Adolph Wilhelm Hermann Kolbe (1818–1884) – niemiecki chemik-organik
 Hermann Julius Kolbe (1855–1939) – niemiecki entomolog
 Bronisław Kolbe (1876–1941) – polski inżynier górniczy
 Jerzy Kolbe (1906–1977) – profesor AGH
 Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941) – polski franciszkanin, święty Kościoła katolickiego